Forever Young ():

Музыка 
  — песня Боба Дилана из альбома Planet Waves (1974).
 Forever Young — альбом Китти Уэллс (1975).
 «Forever Young» — песня американской рок-группы Sparks из альбома Introducing Sparks (1977).
 Forever Young — изначальное название немецкой синтипоп-группы Alphaville.
 Forever Young — дебютный альбом группы Alphaville (1984).
 «Forever Young» — третий сингл и титульная композиция одноимённого альбома группы Alphaville.
  — сингл Рода Стюарта с альбома Out of Order (1988).
  — сингл британской поп-группы Madness (2010).
 «Forever Young» — песня южнокорейской женской группы Blackpink (2018).

Кино и телевидение 
 «Forever Young» — американский кинофильм 1992 года (мелодрама, в главной роли — Мел Гибсон).
 «Forever Young» — эпизод американского телесериала «Анатомия страсти».
  — американское телевизионное реалити-шоу 2013 года.

См. также 
  — сингл 2010 года американского рэпера Jay-Z, ремейк песни Alphaville.
 Вечно молодой